Angeroyen (dorp), oude naam voor het Gelderse dorp Loo (Duiven).
 Angeroyen (havezate), voormalige havezate in Loo.